

Geografia

Austria 
 Retzbach – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Hollabrunn

Niemcy 
 Retzbach – dzielnica gminy Zellingen w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Main-Spessart
 Retzbach – rzeka, dopływ Menu